Leenders ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Leenders (1954–2020), deutscher Schriftsteller und Chirurg
 Claudia Leenders (* 1994), niederländische Kanutin
 Hiltrud Leenders (1955–2018), deutsche Schriftstellerin
 Philip Leenders (* 1981), deutscher Schauspieler
 Toon Leenders (* 1986), niederländischer Handballspieler